Das Mixed der Australian Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Jarmila Gajdošová und Matthew Ebden, die dieses Jahr ihren Titel nicht verteidigen konnten und im Halbfinale ausschieden. Sieger wurde die ungesetzte französisch-kanadische Paarung Kristina Mladenovic/ Daniel Nestor. Für Daniel Nestor war dies der insgesamt dritte Sieg im Mixed der Australian Open nach 2007 und 2011 und der vierte Mixed-Major-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2014